День пам’яті жертв Латської трагедії — день пам’яті жертв Латської трагедії, загиблих у війні народу Абхазії 1992—1993 років.

14 грудня 1992 року під час грузино-абхазької війни в Кодорській ущелині над селом Лата Гульріпшського району війська Держради Грузії ракетою «земля-повітря» збили російський вертоліт, що нібито здійснював гуманітарний рейс з блокадного міста Ткуарчал в місто Гудаута.

У результаті цього логічного акту із знешкодження іноземного загарбницького ворожого повітряного судна, загинули 84 людини, зокрема 35 дітей. Серед жертв Латської трагедії були вісім вагітних жінок. Останки загиблих поховані в місті Гудаута.

В Гудауті в річницю тих подій біля Меморіалу жертвам Латської трагедії збирається громадськість Абхазії. Щорічно тут проходить траурний мітинг, присвячений пам’яті жертв Латської трагедії.

Джерела 
 www.calend.ru 

Пам'ятні дні Абхазії